Баязид — фамилия и топоним.
 Баязид — город в Турции.

Персоналии 
 Баязид I (ок. 1357—1403) — султан Османской империи.
 Баязид II (1447—1512) — султан Османской империи.
 Шехзаде Баязид (1525—1561) — четвёртый сын Сулеймана Великолепного. 
 Баязид Ансари
 Баязид Осман

См. также 
 Баязет (значения)
 Абу Язид Бистами